

Cinema e TV 
 Animals (Animals with the Tollkeeper) – film del 1998 diretto da Michael Di Jiacomo
 Animals – film del 1999 diretto da Bob Cook
 Animals – film del 2008 diretto da Douglas Aarniokoski
 Animals – film del 2012 diretto da Marçal Forés
 Animals – serie televisiva animata statunitense del 2016
 Animals – film del 2019 diretto da Sophie Hyde

Musica 
 Animals – album dei Pink Floyd del 1977
 Animals – brano dei Coldplay del 2003, dal singolo Clocks
 Animals – singolo dei Nickelback del 2005
 Animals – album dei This Town Needs Guns del 2008
 Animals – brano di Clementino del 2011, dall'album I.E.N.A.
 Animals – brano dei Muse del 2012, dall'album The 2nd Law
 Animals – singolo di Martin Garrix del 2013
 Animals – singolo dei Maroon 5 del 2014

Pagine correlate 
 Animal
 The Animals (disambigua)